Lynkeos kan syfta på:

 Lynkeos av Samos – en grekisk författare
 Lynkeos (Aigyptos) – en son till Aigyptos, make till Hypermestra
 Lynkeos (Afareus) – en son till Afareus och Arene, bror till Idas